Az E30 az alábbi dolgokat jelentheti:

 BMW E30,
 E30 európai út
 A brit HMS E30 hadihajó